Görresstraße steht für:
 Görresstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Friedenau
 Görresstraße (Frankfurt am Main)
 Görresstraße (Koblenz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Altstadt
 Görresstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in der Maxvorstadt
 Görresstraße (Münster), siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Münster-Mitte
 Görresstraße (Sontheim), siehe Gehöft Görresstraße 6–10 (Sontheim) und Görresstraße 9 und 11 (Sontheim)